La saison 1987 du Casque d'Or est la  du championnat de France de football américain de   division qui voit le sacre des Castors de Paris.

Participants 
 Anges Bleus de Joinville
 Cherokees d'Antony
 Hurricanes de Paris
 Spartacus de Paris
 Météores de Fontenay
 Paris Jets
 Flash de la Courneuve
 Castors de Paris
 Challengers de Paris
 Drakkars de Nantes (retour)
 Wolfmen de Montpellier (vainqueur du casque d'argent)
 Rangers de Saint-Mandé (finaliste du casque d'argent)
 Argonautes d'Aix (apparition)
 Wild Turkey de Paris (apparition)
 Titans de St-Étienne (apparition)
 Samouraïs de Villeurbanne (apparition)

Classement général

Calendrier / Résultats 

(1) Forfait des Flash de la Courneuve.

(2) Forfait de Hurricanes de Paris.

(3) Forfait des Wild Turkey de Paris.

Play-offs

Sources 
  Elitefoot

Casque de diamant
Football américain en 1987